McMillin ist der Familienname folgender Personen:

 Benton McMillin (1845–1933), US-amerikanischer Politiker (Tennessee)
 Jim McMillin (1914–2005), US-amerikanischer Ruderer

Siehe auch:
 McMillen
 McMillan